Chameleon bezeichnet:
 Chameleon (Helloween-Album), ein Album der Band Helloween
 Chameleon (Labelle-Album), ein Album des Trios Labelle
 Chameleon (Herbie Hancock), einen Funk-Standard von Herbie Hancock aus dem Album Head Hunters
 Chameleon (Lied), ein Popsong der maltesischen Sängerin Michela Pace
 The Chameleons, englische Rockband
 Chameleon, Name des 1260 (Computervirus)

Siehe auch:
 Chamäleon